Kamienny Potok – dzielnica Sopotu

5 cieków w Polsce:
 Kamienny Potok – potok, dopływ Bystrzycy Dusznickiej
 Kamienny Potok – potok, dopływ Szerokiego Potoku
 Kamienny Potok – potok, dopływ Szprotawy
 Kamienny Potok – potok, dopływ Wisłoka
 Kamienny Potok – potok, dopływ Zatoki Gdańskiej

Zobacz też 
 Kamienny, Kamienna